Rifugio Fratelli Calvi – nelle Alpi Orobie, in Provincia di Bergamo
Rifugio Pier Fortunato Calvi – nelle Alpi Carniche, in Provincia di Belluno